Са́нта-Ба́рбара (, «свята Варвара») — власна назва.

Топоніми

Санта-Барбара — місто.

Санта-Барбара (Гондурас) — місто.

Санта-Барбара (Каталонія) — містечко.

Санта-Барбара (Лорінян) — парафія.
 Санта-Барбара-де-Падройнш — парафія.

Санта-Барбара (округ, Каліфорнія)
 Санта-Барбара (Каліфорнія) — місто

Санта-Барбара — місто в регіоні Біобіо

Інше 

 Санта-Барбара — університет в місті Санта-Барбара (Каліфорнія, (США).

 «Санта-Барбара» — американський телесеріал 1980-х років.

 Санта-Барба — неофіційна назва торгово-розважального центру Зубра-центр, розташованого у Сихівському мікрорайоні Львова.

Див. також 
 Свята Варвара